La saison 2008-2009 du Championnat d'Ukraine de football était la  de la première division ukrainienne.

Le Chakhtar Donetsk, champion d'Ukraine, va tenter de conserver son titre face aux 15 meilleures équipes d'Ukraine.

Les 16 équipes de première division sont regroupées au sein d'une poule unique où chacun rencontre ses adversaires 2 fois, une fois à domicile, une fois à l'extérieur.

Le Dynamo Kiev termine en tête du championnat à la fin de la saison et remporte le  de champion d'Ukraine de son histoire. Le Dynamo réalise même un doublé en remportant également la Supercoupe d'Ukraine.

Qualifications en Coupe d'Europe 
Le champion d'Ukraine est directement qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions 2009-2010, tandis que le vice-champion d'Ukraine est qualifié pour le  préliminaire de la Ligue des champions 2009-2010.

Le vainqueur de la Coupe d'Ukraine est qualifié pour le Tour de barrages de la Ligue Europa 2009-2010, les deux clubs les mieux classés non déjà qualifiés en Coupe d'Europe sont qualifiés pour le deuxième ou le troisième tour préliminaire de la Ligue Europa 2009-2010.

Les 16 clubs participants

Classement de la saison 2008-2009 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs 

2008-2009
Ukraine
Sport en Ukraine en 2008
Sport en Ukraine en 2009